Atlético Rio Negro Clube steht für:

 Atlético Rio Negro Clube (AM), Fußballverein aus Manaus im brasilianischen Bundesstaat Amazonas
 Atlético Rio Negro Clube (RR), Fußballverein aus Boa Vista im brasilianischen Bundesstaat Roraima